Лесник — работник лесного хозяйства.
 Лесник — леший, лесной дух у восточных славян.
 Лесник — персонаж сербской кабинетной мифологии, рассматривающийся как аналог лешего у сербов.
 Лесник — псевдоним советского писателя Е. В. Дубровского (1870—1941).
 «Лесник» — песня российской рок-группы «Король и Шут» (1993—1997).

Населённые пункты
 Лесник — село в Польше, Великопольское воеводство, Злотувский повят.
 Лесник — село в Польше, Великопольское воеводство, Мендзыхудский повят.
 Лесник — село в Польше, Лодзинское воеводство.
 Лесник — село в Польше, Опольское воеводство.

См. также 
 Лесники
 Лесничий
 Егерь (значения)